George Smith peut désigner :

  (?-1850), député canadien ;
 George Smith, (1815-1871), missionnaire à Hong Kong ;
 George Smith (1840-1876), assyriologiste britannique ;
  (1841-1909), écrivain et journaliste anglais ;
 George Adam Smith (1856-1942), théologien écossais ;
 George Albert Smith (1864-1959), réalisateur britannique ;
  (1871-1944), géologue américain ;
 George Smith (1876-1915), joueur britannique de tir à la corde ;
 George Henry Smith (1922-1996), auteur américain de science-fiction ;
 George "Harmonica" Smith (1924-1989), chanteur et harmoniciste de blues américain ;
 George E. Smith (1930-), scientifique américain ;
 George P. Smith (1941-), chimiste américain, co-lauréat du prix Nobel de chimie 2018 ;
 George Smith (1943-2019), arbitre écossais de football ;
  (1949-), auteur libertarien américain ;
 George Smith, (né en 1980), joueur de rugby à XV australien.